Ove Güldencrone eller Gyldenkrone er navnet på flere personer:

 Ove Güldencrone (lensbaron) (1795-1863) – dansk lensbaron, kammerherre og hofjægermester (Ove Christian Ludvig Emerentius Güldencrone)
 Ove Güldencrone (søofficer) (1840-1880) – dansk baron og dansk-græsk søofficer
 Ove Gyldenkrone (1869-1920) – dansk lensbaron, kammerherre og hofjægermester (Ove Theodor Carl Gyldenkrone)